

Gröst, een plaats en voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt

Groest (Hilversum), een straat in Hilversum, Noord-Holland